Borrachera puede referirse a:

a la ebriedad, el estado fisiológico producido por la excesiva ingesta de alcohol; 
al nombre común de la planta Borago officinalis;
al nombre común de la planta Lolium temulentum;
al nombre común de la planta ''Sambucus ebulus.